Alessandra – nome proprio di persona italiano femminile
 Alessandra – poema drammatico attribuito a Licofrone
 Alessandra – album dei Pooh
 Alessandra (Alexandra) – film del 1915 diretto da Curt A. Stark
 Alessandra – romanzo di Stefano Terra del 1974

Pagine correlate 
Alessandria (disambigua)
Alexandra
Alessandro